upv – codice ISO 639-3 della lingua uripiv-wala-rao-atchi
 UPV – codice riferito ai pagamenti di bollettini postali on-line  ufficio-postale-virtuale